El término Gaudí suele utilizarse para hacer referencia al arquitecto modernista español Antoni Gaudí y Cornet (1852-1926).

Asimismo, Gaudí puede hacer referencia a los siguientes conceptos:
 Premios Gaudí de cine, otorgados desde 2008 por la Academia del Cine Catalán
 Pasarela Gaudí, desfile de moda
 Gaudí, ópera en dos actos de Joan Guinjoan Gispert
 Casa-Museo Gaudí, en Barcelona
 Teatro Gaudí de Barcelona
 Estación de Gaudí del metro de Barcelona
 Gaudí Centre, en Reus
 Real Cátedra Gaudí, centro de documentación perteneciente a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona de la Universidad Politécnica de Cataluña
 Alfabeto gaudi, escritura antigua de la India

Apellidos catalanes